А́рто Са́муэль Му́стайоки (; род. 20 декабря 1948, Тампере, Финляндия) — финский русист, профессор русского языка и литературы Хельсинкского университета, лауреат государственной премии Финляндии (2013), вице-президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, с начала 2014 года — декан Гуманитарного факультета Хельсинкского университета. Занимал должность проректора Хельсинкского университета с 1992 по 1998 год (два срока) . Мустайоки – почётный профессор Московского государственного университета, а также почётный доктор Российской академии наук.

Биография 
Родился 20 декабря 1948 года в Тампере, в многодетной семье.

Обучался на факультете германской филологии в университете Хельсинки. С 1970 по 1972 годы обучался в Ленинграде. В 1970 году получил степень бакалавра (немецкий язык), а в 1981 году стал доктором философии (русский язык) в Хельсинкском университете .

В 2012 году его книга «Kevyt kosketus venäjän kieleen» («Легкое прикосновение к русскому языку») была одним из номинантов на премию Tieto-Finlandia, а 25 сентября 2013 года министерством культуры и образования Финляндии удостоена государственной премии.

«Конечно, нужно изучать русский язык! Это стыдно, печально и досадно, что у нас так мало людей, которые говорят по-русски. Их два-три процента, это очень мало для Финляндии. Нам стоило бы лучше знать как язык, так и страну. Россия — это наш вечный сосед, и нам нужно будет жить рядом ещё долгие века. Хорошо, если мы будем понимать русских как можно лучше»

 с 1982 по 2016 год — профессор русского языка и литературы Хельсинкского университета.
 с 1992 по 1988 год — проректор Хельсинкского университета.
 с 2010 года по 2013 работал руководителем отделения современных языков Хельсинкского университета.
 с 1988 по 1992 и с 2014 по 2016 — декан гуманитарного факультета Хельсинкского университета.
 в 2008—2010 был Президентом Финской академии науки и литературы.
 в  2010—2014 был Председателем Правления, а в 2000—2006, 2014—2018 —членом Правления Академии Финляндии.
 в 2011—2014 был членом Совета по исследованиям и инновациям при Премьер-министре Финляндии.
 с 2003 года — вице-президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ).

Научная деятельность 
В сферу научных интересов Мустайоки входят (русская) корпусная лингвистика, межкультурная коммуникация, неудачи в коммуникации, преподавание русского языка. Разрабатывает теорию функционального синтаксиса . Автор медиапрограммы по обучению русскому языку «Капуста», получившей в своё время премию «Лучшая европейская учебная программа». Является научным сотрудником Высшей школы экономики (ВШЭ) в Москве . (5) Активно выступает с лекциями, большое внимание уделяет популяризации науки. Несколько раз принимал участие в передаче «Говорим по-русски» на радио «Эхо Москвы» в качестве гостя-эксперта .

Семья 
 Брат —  (род. 1943) — финский врач, профессор, автор многих работ по медицине.
 Арто Мустайоки женат, живёт в общине Юупайоки. У него четверо детей и одиннадцать внуков .

Награды 
 Орден Дружбы (15 октября 2010 года, Россия) — за большой вклад в развитие культурных связей с Российской Федерацией, сохранение и популяризацию русского языка и русской культуры за рубежом.
 Орден Дружбы народов (8 августа 1990 года, СССР) — за большой вклад в изучение и пропаганду русского языка.

Библиография 
<div class="references-small">
 Типы ударения русских существительный и их минимизация в учебных целях (Venäjän substantiivien painotyypit ja niiden kuvauksen rajaaminen opetustarkoituksiin). Tohtorinväitöskirja, Neuvostoliittoinstituutin vuosikirja 26. Helsinki: Neuvostoliittoinstituutti, 1980.
 Venäjää opiskelevan sanakirja. (Ekaterina Nikkilän kanssa). Moskova: Russki jazyk, 1982.
 Падеж дополнения при отрицании в русском языке: поиски новых методологических приемов в изучении старой проблемы (Objektin sija venäjän kieltolauseissa: uusien metodologisten keinojen tarkastelua vanhan ongelman tutkimuksessa). Slavica Helsingiensia 2. Helsinki: , 1985.
 Report on Russian Morphology as it Appears in Zaliznjak’s Grammatical Dictionary. (Eeva Ilolan kanssa). Slavica Helsingiensia 7. Helsinki, 1989.
 Case Selection for the Direct Object in Russian Negative Clauses. Part II: Report on a Statistical Analysis. (Hannes Heinon kanssa). Slavica Helsingiensia 9. Helsinki, 1991.
 Mielestä kieleen: kontrastiivisen funktionaalisen lauseopin teoriaa. Helsinki: Yliopistopaino, 1993.
 Kapusta. oppikirja. Helsinki: Yle-opetuspalvelut, 1995.
 Venäjän kielen perussanasto. (Ekaterina Nikkilän kanssa). Helsinki: Yle-opetuspalvelut, 1997.
 Kapusta Master 1 + 2. (Marjatta Alestalo-Shepelenkon, Maria Aallon ja Natalia Altounian-Rinteen kanssa). Helsinki: Yle-opetuspalvelut, 1997 ja 1998.
 Taipuisa venäjä: venäjän peruskielioppi ja harjoituskirja. (Marjatta Alestalo-Shepelenkon kanssa). Porvoo: WSOY, 2001.
 Tuloksena yliopisto: kokemuksia ja näkemyksiä yliopiston hallinnosta. Helsinki: Yliopistopaino, 2002.
 Теория функционального синтаксиса: от семантических структур к языковым средствам (Funktionaalisen lauseopin teoria: semanttisista rakenteista kielellisiin ilmaisuihin). Moskova: Jazyki slavjanskih kultur, 2006.
 Tutkijan arkipäivän etiikka. (Henriikka Clarkeburnin kanssa). Tampere: Vastapaino, 2007.
 Luggage. Basic Russian grammar with exercises. (Marjatta Alestalon ja Hannes Heinon kanssa). Pietari: Zlatoust, 2008.
 Understanding Russianness. (toim. yhdessä Risto Alapuron ja Pekka Pesosen kanssa). Lontoo, New York: Routledge, 2012.
 Kevyt kosketus venäjän kieleen. Helsinki: Gaudeamus, 2012.
 Myrsky vodkalasissa. Kirjoituksia Suomesta, Venäjästä ja elämästä («Буря в стакане водки. Очерки о Финляндии, России и жизни»).- Gaudeamus 2016.
<div>
 A new approach to research ethics: Using guided dialogue to strengthen research communities. (Henriikka Mustajoen kanssa). ). Lontoo, New York: Routledge, 2017.
 Quantitative approaches to the Russian language. (toim. yhdessä Mikhail Kopotevin ja Olga Lyashevskayan kanssa). Abingdon: Routledge, 2018.
 Функциональный синтаксис русского языка: учебник для вузов. (Leonid Birjulinin, Tatjana Parmenovan ja Zinaida Sabitovan kanssa). Moskova: Jurajt, 2019.
 The Soft Power of the Russian Language: Pluricienricity, Politics and Policies. (toim. yhdessä Ekaterina Protassovan ja Maria Yelenevskayan kanssa). Lontoo: Routledge, 2020.

Примечания

Ссылки 
 Страница Арто Мустайоки на сайте Хельсинкского университета

Выпускники Хельсинкского университета
Профессора Хельсинкского университета
Русисты Финляндии
Президенты Финской академии наук и литературы